Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Los Angeles 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Rosie Casals 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Billie Jean King (primo turno)
 Martina Navrátilová (campionessa)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Sue Barker (quarti di finale)

 Rosie Casals (finale)
 Betty Stöve (secondo turno)
 Dianne Fromholtz (secondo turno)
 Tracy Austin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Los Angeles 1978